Il coregone (coregonus) è un genere di pesci che può riferirsi a:

 coregonus macrophthalmus, nome scientifico del coregone normalmente inteso
 coregonus albula, nome scientifico del coregone bianco
 coregonus lavaretus, nome scientifico del lavarello o coregone lavarello
 coregone, simbolo ittico presente nell'araldica civica in particolare del nord Europa